Petalophthalmidae är en familj av kräftdjur. Petalophthalmidae ingår i ordningen pungräkor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Petalophthalmidae 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pungräkor
Petalophthalmidae